Bozen kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Autonome Provinz Bozen – Südtirol, provins, Trentino-Alto Adige, 
 Bozen, provinshuvudstad och kommun (Bolzano) , Trentino-Alto Adige,

Polen 

 Bożeń, ort, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat wołowski,